K24 ou K.24 peut faire référence à :
 Huit variations en sol majeur pour piano sur «Laat ons juichen, Batavieren! (K.24), une œuvre pour piano de Wolfgang Amadeus Mozart, composée alors qu'il avait 10 ans ;
 Sonate K. 24, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres